Kopaczówka – wieś na Ukrainie w rejonie bohorodczańskim, w obwodzie iwanofrankiwskim.
 Kopaczówka – wieś na Ukrainie nad rzeką Styr w rejonie rożyszczeńskim, w obwodzie wołyńskim.
 Kopaczówka – wieś na Ukrainie w rejonie derażniańskim, w obwodzie chmielnickim.
 Kopaczówka – wieś na Ukrainie w rejonie wołoczyskim, w obwodzie chmielnickim.

Zobacz też